Yuxisaurus — род растительноядных динозавров из подотряда тиреофор. Ископаемые остатки животного были найдены на территории Китая в геологических слоях , датируемых нижней юрой (синемюр—тоар). Описан в 2022 году на основе ассоциированного частичного скелета, включающего элементы черепа, конечностей и костных пластин. Представлен единственным видом — Yuxisaurus kopchicki. В настоящее время голотип входит в коллекцию Центра эволюционной биологии позвоночных Юньнаньского университета.

Является первым достоверно известным представителем подотряда тиреофор из нижней юры Азии, подтверждая быстрое географическое распространение, а также диверсификацию тиреофор начиная с момента их появления. Обладал массивным телосложением и отличительной от других представителей группы костной «бронёй», указывая на ранее неизвестное морфологическое разнообразие среди тиреофор в начале их эволюционной истории.

История открытия 

Несмотря на то, что присутствие тиреофор в Азии документировалось на протяжении десятилетий на основе изолированных костей челюсти, ни один из этих материалов не был достаточно полным для диагностики известного или нового вида. В конце 2021 года был опубликован препринт научной статьи, в которой сообщалось, что команда Управления культурного наследия Имэнь недалеко от деревни Цзяоцзядянь обнаружила и провела раскопку остатков неописанного ранее динозавра из группы тиреофор. В марте 2022 года в британском научном журнале «eLife» вышла официальная публикация. В ней на основании детального изучения ископаемого материала группа палеонтологов во главе с Си Яо (Xi Yao) описали новые род и вид Yuxisaurus kopchicki. Родовое название образовано от наименования городского округа Юйси с добавлением суффикса -saurus, от др.-греч. σαῦρος — «ящер, ящерица». Видовое название дано в честь американского биолога , в знак признания его вклада в биологию.

Известный материал 
Голотип, CVEB 21701, был найден в геологических слоях формации Фэнцзяхэ, датируемых началом юрского периода (синемюр—тоар), на территории провинции Юньнань в юго-западной части Китая. Представляет собой частичный скелет с краниальными (черепными) и связанными с ними посткраниальными (часть скелета, за исключением черепа) элементами, включая правую сторону черепа (сросшиеся верхнечелюстные, слёзные, носовые, предлобные, скуловые и надглазничные кости), черепную коробку (нейрокраниум), частичную крышу черепа, задние отделы нижней челюсти (), четыре сочленённых шейных позвонка, пять спинных позвонков, проксимальную и дистальную части левой и правой лопаток соответственно, правую плечевую кость, дистальный отдел левой бедренной кости, более 120 остеодерм и несколько неидентифицируемых элементов.

Описание 

Представлял собой животное среднего размера (относительно других известных представителей подотряда тиреофор). Тело было покрыто костным панцирем, состоящим из острых шипов, которые являются характерной особенностью подотряда. В плане телосложения являлся намного крепче и коренастее своих ближайших родственников, давая возможность учёным предположить, что предки стегозавров и анкилозавров обладали широким разнообразием форм тела. Его обнаружение на территории современного Китая также показывает, что «бронированные» динозавры распространились по земному шару уже в начале своей эволюционной истории.

Отличительные особенности 
Новый таксон был диагностирован на основании многочисленных краниальных и посткраниальных аутапоморфий. Он отличается от всех других известных тиреофор также уникальной комбинацией особенностей скелета.

Другие известные таксоны тиреофор из ранней юры Китая («Bienosaurus» и «Tatisaurus»), описаны на основе недиагностического материала и имеют ограниченное анатомическое совпадение с Yuxisaurus, что препятствует возможности сравнения между ними и выявлению их общих черт. Исследователи указывают на необходимость дополнительных образцов с целью установить, являются ли данные таксоны синонимами или в ранней юре Китая присутствовало несколько родов тиреофор.

Палеоэкология 
В настоящее время считается, что формация Фэнцзяхэ является эквивалентом формации Луфэн. Исследования, основанные на ископаемых позвоночных, позволили предположить, что формация Луфэн относится к раннеюрскому (геттанг—синемюр) возрасту, а аналогичная фауна формации Фэнцзяхэ, основанная на беспозвоночных и микропалеонтологическом материале, согласуются с этими данными. Однако более поздние магнитостратиграфические данные указывают на более молодой возраст формации Луфэн, а именно на поздний синемюр—тоар.

Несмотря на то, что в формации Фэнцзяхэ было найдено значительно меньше окаменелостей позвоночных, чем к в формации Луфэн, она открыла несколько важных (с точки зрения ранней эволюции) базальных завроподоморфов, таких как Chinshakiangosaurus chunghoensis, Irisosaurus yimenensis, Lufengosaurus huenei, Yunnanosaurus huangi, Y. robustus и Yimenosaurus yangi, теропода Shuangbaisaurus anlongbaoensis, а также следы динозавров.

Систематика 
Y. kopchicki представляет собой первого достоверного динозавра из подотряда тиреофор, обнаруженного в слоях нижней юры на территории Азии, и обладающего достаточно полным диагностическим материалом, с возможностью его включения в филогенетический анализ. Несмотря на то, что крепкий посткраниальный скелет похож на таковой у более глубоко «гнездящихся» в эволюционном древе анкилозавров и стегозавров, филогенетический анализ восстанавливает его как сестринский таксон роду Emausaurus, либо же кладе включающей сцелидозавра + Eurypoda.

При проведении филогенетического анализа, Y. kopchicki был включен в две различные матрицы данных — Дэвида Нормана и Сюзанны Мейдмент с соавторами, которые различаются по своему таксономическому охвату, а также отношениями, установленным между таксонами. На кладограммах ниже показано положение Y. kopchicki внутри подотряда тиреофор, выявленное в результате анализа, проведённого авторами описания:

Анализ по набору данных Дэвида Нормана

Анализ по набору данных Сюзанны Мейдмент и соавторов

Примечания 

Птицетазовые
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2022 году